Hirundo fuliginosa é uma espécie de ave da família Hirundinidae.

Pode ser encontrada nos seguintes países: Camarões, República do Congo, Guiné Equatorial, Gabão e Nigéria.

Referências 
  BirdLife International 2004.  Hirundo fuliginosa.   2006 IUCN Red List of Threatened Species.   Dados de 26 de Julho de 2007.

Hirundo
Aves descritas em 1925